Lorch (Baden-Württemberg), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Lorch (Hessen), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
Lorch (klooster), een klooster in Duitsland
Lorch (Italië), een plaats in Italië
Lorch (Boardmerk), in de windsurfbranche